

Cinema 
Passi nel buio (Footsteps in the Dark) – film del 1941 diretto da Lloyd Bacon

Letteratura 
Passi nel buio (Footsteps in the Dark) – romanzo di Georgette Heyer del 1932

Musica 
Footsteps in the Dark – traccia dell'album Go For Your Guns dei The Isley Brothers del 1977
Footsteps in the Dark: Greatest Hits, Vol. 2 – album di Cat Stevens del 1984